Peter Sutcliffe – assassino seriale inglese
 Peter Sutcliffe – ex calciatore inglese
 Peter Sutcliffe – ex pilota automobilistico e imprenditore britannico

Pagine correlate 
 Sutcliffe